Эдуард Андреевич Казрич (; 1871 — 27 июня 1911) — агроном, депутат Государственной думы II созыва от Витебской губернии.

Биография 
По национальности латыш. В Рижском политехническом институте получил диплом агронома. Отбывал воинскую повинность, в запас вышел прапорщиком. Занимался земледелием в  деревне Казричи Сакстагальской волости Режицкого уезда Витебской губернии. В момент выборов в Думу внепартийный.

6 февраля 1907 года был избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Витебского губернского избирательного собрания. В Думе вошёл в состав Конституционно-демократической фракции.

Детально дальнейшая судьба неизвестна. Скончался 27 июня 1911 года.

Семья 
 Брат — Антон Андреевич Казрич (14 января 1862 — 17 января 1917 ст. ст.), морской офицер, преподаватель Севастопольского военного училища..

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 228.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 27.

Рекомендуемые источники 
 Jānis Bērziņš. Latvijas Depytātu Darbība Krievijas  II Valsts Domē (1907. gada 20. februāris – 3. jūnijs) 

Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Выпускники Рижского политехнического института (Российская империя)
Сакстагальская волость